Drude bezeichnet

 den Begriff Drude aus dem Germanentum
 Drude (Mondkrater)

Drude ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Drude (* 1960), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Max Drude (1845–1903), deutscher Theaterschauspieler 
 Maximilian Drude (* 1992), deutscher Handballspieler
 Oscar Drude (1852–1933), deutscher Botaniker
 Paul Drude (1863–1906), deutscher Physiker
 Walter Drude (1863–1931), deutscher lutherischer Pfarrer, Generalsuperintendent und Schulinspektor

Siehe auch:
 Drudenfuß
 Drude-Theorie (nach Paul Drude)
 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik
 Trude